Maessen ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Maessen (1947–2015), niederländischer Politologe und Autor
 Bianca Maessen und
 Patricia Maessen (?–1996), niederländische Sängerinnen und Schwestern von Stella Maessen, alle drei Mitglieder der Girlgroup Hearts of Soul und der Band Dream Express und mehrfache Teilnehmer am Eurovision Song Contest
 Stella Maessen (* 1953), niederländische Sängerin und Schwester von Bianca und Patricia Maessen